Хомовка () — село,
Мшанецкий сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122687703. Население по переписи 2001 года составляло 196 человек.

Географическое положение 
Село Хомовка находится на расстоянии в 1,5 км от села Игровица (Тернопольский район) и в 3-х км от села Мшанец.
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 1705 год — дата основания.
 В 1946 г. Указом Президиума ВС УССР село Хомы переименовано в Хомовку

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания